El término pico crestipardo puede referirse a:

Yungipicus nanus
Yungipicus moluccensis